Франц фон Паула Груйтуйзен (19 березня 1774 - 21 червня 1852 рр.) —  німецький астроном, один з піонерів дослідження Місяця. 
 Груйтуйзен (кратер) —  кратер на Місяці, названий на честь німецького астонома Груйтуйзена. 
 Місто Груйтуйзена — характерна структура на поверхні Місяця у вигляді гребінця.